Очеретяний — українське прізвище.

 Очеретяний Володимир Анатолійович (1977—2016) — український військовик, учасник російсько-української війни.
 Очеретяний Петро Володимирович (1982) — український боксер-професіонал.